Arubaanse Voetbal Bond
 Amsterdamsche Voetbalbond
 Apeldoornsche Voetbalbond
 Arnhemsche Voetbalbond
 Motorexamen voertuigbeheersing (AVB examen)